CZX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Changzhou (Cina)